La Sultana del Valle es una ciudad de grandes espacios para el turismo y la recreación. Desde sitios de valor histórico hasta espacios para la diversión nocturna y diurna, hacen de la ciudad meca del turismo. 

Santiago de Cali tiene una importante oferta turística y recreativa, tanto para visitantes como para sus habitantes permanentes. El centro de la ciudad conserva muchas de las construcciones originales de la fundación, y es lugar de museos y teatros para el enriquecimiento cultural. Los barrios San Antonio y Granada presentan atractivo turístico por su arquitectura, geografía y oferta culinaria. Pasando cerca del centro de la ciudad están el río Cali y la avenida Colombia, los cuales ofrecen una ruta muy agradable para caminar, con paradas obligadas en el zoológico, el museo de arte moderno la Tertulia, la fuente y parque El Peñón, el puente Ortíz, la iglesia la Ermita y la Torre de Cali, entre muchas otras.

Pasando el río Cali, en la zona occidental de la ciudad está el Cerro de las Tres Cruces, con una caminada en ascenso de 400 m ofrece una vista inigualable de la Ciudad y es lugar frecuente de deportistas y peregrinaciones en Semana Santa. Otro punto que ofrece una vista panorámica de la ciudad es el Cerro de Cristo Rey, el cual tiene en su cima una efigie de 26m de altura con los brazos abiertos muy parecido al Cristo Redentor en el Corcovado de Río de Janeiro (Brasil).

En la zona norte de la ciudad esta la Avenida Sexta, famosa entre los caleños por sus clubes nocturnos y discotecas, también hay innumerables centros comerciales entre los que se destaca Chipichape, Centenario, Pacific Mall. El sur de la ciudad presenta una oferta muy variada: discotecas y clubes en los alrededores de Imbanaco y el Parque del Perro, muchos centros comerciales entre los que se destacan Palmetto, Cosmocentro, Premier El Limonar, Unicentro, Holguines Trade Center y Jardín Plaza. En el sector entre la calle 5 y la Avenida Roosevelt se encuentra una gran cantidad de centros médicos y de cirugía estética, donde muchos extranjeros y nacionales vienen de "turismo médico", i.e., disfrutan de la ciudad mientras se realizan tratamientos quirúrgicos.

En la zona rural del sur la ciudad está el Corregimiento de Pance, el cual ofrece estaderos a todo lo largo del río Pance. También en el Corregimiento de Pance está el parque nacional natural de los Farallones de Cali con rutas para ecoturísmo, caminantes y montañistas, los destinos más populares son el acampadero El Topacio y Pico de Loro que con 2 800m de altura es un reto a sus visitantes.

El Jardín Botánico de Cali está ubicado en el oeste de la ciudad, en la cuenca del río Cali en la comuna 1. Inaugurado en febrero del 2005, el Jardín botánico tiene 10 estaciones temáticas a lo largo de un recorrido de 800m que muestran diferentes ecosistemas y ofrecen diversos servicios al visitante.

El Zoológico de Cali es uno de los mejor dotados del país, está ubicado en el oeste de la ciudad sobre el río Cali . El zoológico tiene hábitats que alojan más de 800 animales de 170 especies (80% colombianas), además de acuarios y un mariposario.  

En el noroccidente, en el punto más alto de la vía al mar sobre la Cordillera Occidental se encuentra el Kilómetro 18, un lugar de clima fresco y nublado que es visitado frecuentemente por sus restaurantes que ofrecen comidas y bebidas típicas como: chocolate o aguadepanela calientes con queso, arepas de choclo, sancochos de gallina y tamales vallunos entre muchos otros.

La Feria de Cali es el evento que atrae más visitantes y turistas a la ciudad. Desde 1957 se celebra entre el 25 y 30 de diciembre en eventos dispersos por toda la ciudad, entre los que destacan la Feria Taurina en la Plaza de toros Cañaveralejo, el Reinado Comunero, las Calles de la Feria y el Superconcierto. Muy cerca de Cali, cruzando el río Cauca en el nororiente, se encuentra el Rumbeadero de Juanchito en el municipio de Candelaria, donde la música salsa y la diversión son un lenguaje común.

En cuanto a eventos y convenciones, Cali cuenta con el Centro de Eventos Valle del Pacífico en el sector de Arroyohondo entre Cali y Yumbo. Este centro cuenta con capacidad para más de 11 000 personas en varios auditorios, y desde su inauguración es uno de los polos de desarrollo de la región atrayendo negocios, inversión y turismo.

Parques 

 Plaza de Caicedo: ha sido el centro de la ciudad desde su fundación. Fue llamada Plaza de la Constitución hasta 1913 cuando se rebautizó en honor al prócer caleño Joaquín de Caycedo y Cuero, y se ubicó un monumento en su honor en el centro de la plaza.
 Parque de la Retreta: al lado del río Cali, su centro de atención es un kiosko al estilo neoclásico donado a la ciudad con motivo de sus 450 años de fundación.
 Parque Panamericano: hace parte del Complejo Deportivo San Fernando que incluye las piscinas Alberto Galindo, el Estadio Pascual Guerrero y el Coliseo Evangelista Mora. Es también conocido como Parque de las Banderas y fue el lugar donde se encendió la llama olímpica de los Juegos Panamericanos de 1971.

 Parque del Perro: según los relatos, en la década de 1950 la zona donde hoy está el parque, era sitio de recreación de la gente del Barrio San Fernando viejo, el nombre viene en honor a un perro pequeño llamado Teddy que fue mascota y compañero de juegos de los visitantes del parque. En la actualidad es una zona de restaurantes y clubes de reunión.
 Parque Eloy Obrero: conocido como Parque Obrero queda en uno de los sectores más antiguos de la ciudad.
 Parque de los Poetas: construido en 1995, sirve como plazoleta de presentaciones culturales de diversa índole, se construyó en honor a los poetas vallecaucanos.
 Parque La Flora: queda en el Barrio la Flora, uno de los más tradicionales de la ciudad, es un parque recreativo con una pista atlética y diversas estaciones de ejercicios.
 Parque Artesanal Loma de la Cruz: es uno de los atractivos turísticos de la ciudad y lugar donde los artesanos pueden vender y exponer sus obras.
 Acuaparque de la Caña: fundado en 1983 cuenta con varias piscinas incluyendo una de olas y otras actividades recreativas.
 Parque del Avión: en este parque hay un avión enviado por el General Omar Torrijos a su amigo el periodista cubano José Pardo Llada.

También están los parques: Carvajal, el Peñón, de la Música, San Nicolás, de la Salud, entre muchos otros.

Diversión 
En el año 2009 la compañía de parques de diversiones River View Park abrió ciertos parques en varias ciudades del país incluida Santiago de Cali.

Sitios Históricos 
 Plaza de Caicedo: es el parque central de la ciudad. Decorado con palmeras y frecuentado por trabajadores informales y pensionados. Un contraste entre lo antiguo y lo moderno con los edificios que rodean la plaza. Se destacan la Catedral de San Pedro y el Palacio Nacional. El nombre de la plaza hace memoria al Prócer Cayzedo y Cuero y es punto de referencia para cualquier sitio de la ciudad.
 Iglesia La Ermita: La Iglesia la Ermita es uno de los principales centros religiosos de la ciudad y uno de los símbolos de la ciudad. Está ubicada a orillas del río Cali y en pleno centro de la ciudad. La Ermita constituye un punto de referencia para visitantes y habitantes, ya que por allí circula la mayor parte de la ciudadanía caleña.

Video HD iglesia la Ermita: http://www.youtube.com/watch?v=Mjr_MLJFfsc 

 Capilla de San Antonio: ubicada en el sector que se conoce como "Cali Viejo", en lo alto de la loma que lleva su nombre. La capilla de San Antonio es una reliquia colonial. Junto a la tradición religiosa del sitio, la capilla es valiosa por su Altar Mayor de estilo barroco, la autenticidad de la época de sus imágenes y su viejo campanario. La blancura de su fachada contrasta con el verdor de la colina y un sitio atractivo para el reposo de propios y visitantes. Fue fundada en 1744, en homenaje al santo de Padua, la capilla se mantiene como el mirador más cercano de la ciudad.
 Barrio Granada: Clic en el enlace para más información
 Cerro de las Tres Cruces: Se trata del cerro en cuya cima se encuentran tres grandes cruces tutelares. Aunque existe una carretera que conduce al monumento, los visitantes prefieren escalar la loma a pie. La Semana Santa es la época de mayor afluencia de personas, que ascienden, unas por promesas religiosas y otras por simple distracción ya que de allí se ve toda la ciudad.
 Monumento a Cristo Rey: sobre la cordillera que bordea Cali se erige el monumento a Cristo Rey, el cual puede ser visto desde cualquier sitio de la ciudad. Aunque es tradicional subir a pie, una carretera artesanal ha convertido esta zona en un sitio nocturno de diversión.
 Torre de Cali: Se trata de un hotel que constituye la torre más alta de la ciudad.

Eventos culturales

Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
Se realizó con el fin de dar significado a los compositores, grupos musicales e investigadores de la música nativa del pacífico Colombiano, obteniendo anualmente la participación de más de 720 grupos musicales nacionales e internacionales, con interpretaciones de los aires propios de la zona. Promovido por la Secretaria de Cultura y Turismo y organizada por el sector público.

Festival Ajazzgo 
Encuentro de nuevos talentos musicales del Valle del Cauca, que experimentan y fusionan Jazz, creando nuevos estilos de música alternativa, con la participación de un promedio de 130 artistas. Organizada por la Corporación Salamandra del Barco Ebrio, entidad cultural de la ciudad de Santiago de Cali, contando con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal.

 Festival Internacional de Arte de Cali
Fue revivido en 1986 por proartes para reproducir las expresiones culturales y musicales que ya eran tradición en los años 60 y 70 en el Valle del Cauca. Desde ese entonces se celebra cada dos años, donde se Incluye actividades como música, danza, teatro, artes plásticas, cine, fotografía, literatura y muestras de cultura popular, siendo uno de los eventos más importantes de la ciudad, uniendo por medio de la cultura a los Caleños y Valle Caucanos.

Festival Internacional de literatura Oiga Mire Lea
Es un evento cultural enfocado a la promoción de la lectura a través de estrategias que facilitan el encuentro de los lectores con sus autores preferidos, la promoción de nuevas obras literarias, formación de docentes y bibliotecarios y una oferta literaria al alcance de las comunidad, permitiendo que en Santiago de Cali y el Valle del Cauca, se beneficie con esta oferta cultural literaria que hace posible el renacer de la lectura y la reflexión en torno a los diferentes temas tratados en diferentes textos literarios de la mayor pertinencia y actualidad.

Festival de Danzas Folclóricas Mercedez Montaño 
Su fin es promover el intercambio culturas entre regiones a través de la Danza para rendirle un homenaje Mercedes Montaño.
Mercedes montaña murió a los 86 años de edad, su labor fue promover el folclore de la costa pacífica por todo Colombia, su gran labor fue promover culturas pacíficas, creando varios grupos de danzas, entre ellos las Danzas Folclóricas.

La Feria de Cali 
Festividades que se realizan anualmente en la ciudad de Cali los días 25, 26, 27, 28, 29, y 30 en el mes de diciembre, el cual reúne a más de 110.00 turistas extranjeros. Se inició en el año de 1957 y se mantiene hasta el momento. En esta feria se realizan una serie de actividades en la que participan desde el más pequeño hasta el más grande por edad. Entre estas actividades tenemos la chiqui feria, el súper concierto, la feria comunera, la temporada taurina, la calle de la cerveza, rumbas, entre otras.
La principal actividad es la cabalgata que le da apertura a esta feria, donde participan jinetes de todas partes del mundo y espectadores amantes de esta pasión, este evento reúne a más de 30.000 personas.

Además de  esto, la feria de Cali, no es solo Rumba, se brindan espacios donde la gente puede compartir e intercambiar, culturas como en el desfile del Cali viejo y recuerdos como en el encuentro de melómanos.
Esta feria es catalogada como la mejor de América Latina, por su variedad y recursividad. Su principal fuerte es la salsa donde llegan más de 100 artistas y agrupaciones de todo el mundo.

El Cali Exposhow 
es el evento de moda más importante del continente americano. se da cada año en el Centro de Eventos Valle del Pacífico donde se reúnen grandes diseñadores de moda y muy importantes cirujanos estéticos, así como también las modelos más reconocidas a nivel mundial.

Luces de Navidad 
Es conocida la cantidad de luces de Navidad que dan colorido a toda la ciudad.

Museos 

 Museo del Oro: Uno de los museos más importantes del país porque conserva muestras arqueológicas de una de las principales civilizaciones precolombinas de Colombia, la Cultura Calima y su orfebrería.
 Museo arqueológico La Merced: iglesia de la época colonial, la más antigua de la ciudad, actualmente es un sitio dedicado a la exhibición de restos arqueológicos de las culturas precolombinas de la región.
 Museo de Arte Colonial: junto al monasterio anexo a la catedral, exhibe una colección de objetos de arte religioso. 
 Museo Arqueológico: exhibe cerámica precolombina y artefactos de los diversos grupos indígenas originarios de la región.
 Museo de Arte Moderno La Tertulia: contiene exposiciones de arte moderno, fotografía y escultura.
 Museo de la caña de azúcar
 Museo de Ciencia Natural Federico Carlos Lehmann Valencia: Posee una rica exposición de fauna, muestras étnicas y entomológicas de la región. (Ver entomología).
 Museo Nacional de Transporte: En este museo se exhibe gran variedad de medios de transporte desde aviones, helicópteros, hasta autos clásicos y antiguos y de hoy en día.

Otros sitios para visitar 

 Mirador de Belalcázar: ubicado en el noroeste de la ciudad, en el barrio Arboleda cerca de la Avenida Circunvalación. El mirador queda exactamente en el sitio donde se erige la representación en bronce del fundador de la ciudad, don Sebastián de Belalcázar, principal icono distintivo de la ciudad de Santiago de Cali.
 Avenida Sexta: la Avenida posee una dinámica vida social con centros comerciales, discotecas, bares, restaurantes, lugares de encuentro y atracción turística. La Avenida se ubica entre la Avenida Colombia (Carrera 1) hasta el sector del Puente Chipichape.
Carrera 66: está ubicada al sur de la ciudad y en los últimos años, se ha convertido en una nueva zona rosa con varias restaurantes, bares y discotecas, es una zona en proceso de     organización que presenta una propuesta nocturna, con establecimientos temáticos y oferta gastronómica con enfoque turístico, tanto para las personas del norte de la ciudad como para turistas de diferentes lugares.
San Antonio: es el barrio más antiguo de Cali. A pesar de que fue separado por la calle Quinta, aún conserva su aura tradicional. Todo el barrio está en una colina, y en la parte superior se encuentra el parque de San Antonio. En el sector también se encuentran algunos restaurantes. Cerca de ahí se encuentra el Parque Artesanal Loma de la Cruz, donde hay gran variedad de artesanías típicas de la región.
Granada: es la zona de Cali que reúne glamur, estilo y creatividad, no solo en las tiendas de moda sino también en los restaurantes con un oferta gastronómica bastante amplia.
 Unidad Deportiva Panamericana: el complejo deportivo fue construido para la realización de los VI Juegos Panamericanos del año 1971. Lo conforman el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el gimnasio Evangelista Mora, las piscinas panamericanas, el diamante de béisbol, numerosas canchas deportivas de fútbol, patinaje y baloncesto; a su lado se encuentra la Escuela Nacional del Deporte.
 Parque de la Caña: parque recreativo y museo que explica la historia de la cañicultura y la producción de azúcar.
 Plaza de Toros de Cañaveralejo: una de las actividades culturales que se conservan de la cultura española es la corrida de toros que tiene en Cali un buen exponente en este espacio de la fiesta brava.
 Zoológico de Cali.

Alrededores de Cali 

 Pance: amplia zona rural al sur de la ciudad visitada frecuentemente como lugar de diversión, rodeado de abundante vegetación y bañado por las aguas del Río Pance. Nace en el Pico Pance en los Farallones de Cali y desemboca en el río Jamundí. Su agua es cristalina y fría, usada para el riego de las zonas altas de la comunidad del pueblo de Pance. A la altura del sector conocido como La Vorágine, está saturada de negocios recreativos que le han generado un grave problema de contaminación. En sus riveras se encuentra el Parque de la Salud, visitado especialmente en fines de semana.

 Haciendas: De antigua data colonial, las haciendas forman parte de la identidad cultural del vallecaucano y del caleño. Ellas pertenecían a los barones del azúcar y ahora se abren al público como museos. En ellas se conoce directamente el proceso del cultivo e refinamiento del azúcar, que ha sido uno de los motores del desarrollo nacional.
 Cañasgordas: merece una distinción especial esta hermosa casa colonial.
 El Paraíso, en Palmira, célebre por ser el sitio de inspiración de uno de los más grandes novelistas del periodo de la literatura romántica latinoamericana: Jorge Isaacs con su novela “María”.
 Piedechinche
 Juanchito, en Candelaria.
 Limonar

Vistas de la Ciudad

Videos de la Ciudad 
 Un poco sobre Cali
 Himno a Santiago de Cali
 Oiga, Mire Vea
 Cali Pachanguero
 Tributo Al Valle Del Cauca
 Iglesia la Ermita

Referencias

Enlaces externos 
 Alcaldía de Santiago de Cali
 Sistema de Información Local de Cali
 Concejo de Cali

Turismo en Cali